Statistika Maltese Premier League v sezoně 1914/15.

Přehled 
Hrálo se na 6 týmů a šampionem se stala Valletta United.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1914
Fotbal v Evropě v roce 1915